Le patronyme Bial de Bellerade a été porté notamment par :
 Jean-Pierre Bial, colonel des armées napoléoniennes (1773-1859) ;
 Paul Bial de Bellerade son fils, chef d'escadron d'artillerie actif pendant la guerre de Crimée et la guerre franco-allemande de 1870, archéologue (1820-1903) ;
 Charles Paul Bial de Bellerade son fils, lieutenant et entomologiste français (1845-1918) ; 
 Paul Bial de Bellerade son fils, historien et archéologue (1873-1944 en déportation).